Штат США Индиана состоит из 92 округов. Старейшим и новейшим округами в штате являются округ Нокс, образованный ещё в 1790 году в составе Северо-западной территории, и округ Ньютон, образованный в 1859 году.

По данным переписи населения 2010 года численность населения штата Индиана составляла 6 483 802 человека, то есть в среднем в одном округе проживало 70 476 человек. Самый густонаселённый округ штата — округ Мэрион с населением 903 393 человека, наименее населённый — округ Огайо с населением 6 128 человек. 54 округа имеют население свыше 30 тысяч человек, в 16 округах проживают более 100 тысяч человек, в 5 из которых — более 250 тысяч человек, и только в 4 округах население составляет менее 10 тысяч человек. Площадь штата Индиана составляет 94 321 км², таким образом средняя площадь округа составляет 1 025 км², средняя плотность населения — 68,7 чел./км². Самым крупным округом является округ Аллен с площадью 1 709 км², наименьшим — округ Огайо с площадью 226 км². Согласно пункту 7 статьи 15 конституции штата Индиана в случае образования нового округа его площадь должна составлять не менее 1 000 км², также площадь существующих округов не может быть уменьшена ниже этого значения.

В соответствии с федеральными стандартами обработки информации (FIPS) каждый округ имеет пятизначный код. Он состоит из кода штата (18 для Индианы) и трёхзначного кода округа.

Список округов

Примечания

Ссылки 
 
 Ассоциация Округов Индианы
 Перепись 2000 справочник
 Национальная ассоциация округов

 
Индиана
Округа